Mount Glasgow kan syfta på följande:
 Mount Glasgow, Alberta, ett berg i Kanada
 Mount Glasgow, Antarktis, ett berg i Antarktis